Binnaz Uslu – ex mezzofondista turca
 Ece Uslu – attrice, doppiatrice e modella turca
 Mehmet Uslu – calciatore turco
 Seda Uslu – ex pallavolista turca, palleggiatrice